Nájera (gemeente), een gemeente in de Spaanse provincie La Rioja
 Nájera (comarca), een comarca in de Spaanse provincie La Rioja